Eudòxia Làscaris Assèn, en grec Ευδοκία Λασκαρίνα Aσανίνα, Evdokia Laskarina Assanina, (Nicea, 1248 - Saragossa? 1311) fou princesa romana d'Orient, més coneguda a la Corona d'Aragó com a Irene Làscaris.

Família 
Fou la quarta filla de l'emperador de Nicea Teodor II Làscaris i de la seva dona, la princesa Helena de Bulgària. Era germana de la princesa Maria Làscaris i del futur emperador Joan IV Ducas, successor del seu pare. A continuació es mostren els seus ancestres:

</center>

Per ordre de l'emperador romà d'Orient Miquel VIII Paleòleg, es va casar el 25 de juliol del 1261 amb el comte Guillem Pere de Ventimiglia (1230-1283). La unió d'ambdós formà la poderosa família Làscaris de Ventimiglia. Els seus fills foren:
 Joan Làscaris de Ventimiglia, hereu universal del patrimoni familiar.
 Lucrècia (o Làscara), casada amb Arnau Roger I de Pallars Sobirà, comte de Pallars.
 Beatriu de Ventimiglia, casada amb Guillem de Montcada, senescal de Catalunya i senyor de Fraga.
 Vatatza, al servei de la reina de Portugal Elisabet d'Aragó.
 Violant, casada amb un net de Jaume I.

Biografia 
Passà la infància amb la seva família com a princesa de Nicea fins que es va casar amb el comte de Ventimiglia. Mort el seu marit el 1282, aleshores fou acollida, juntament amb els seus cinc fills i la seva aviastra Constança de Sicília, a la cort de Jaume I, que li atorgà rendes al Regne de València i poders sobre el Call de Barcelona. Tenia la residència a Xàtiva, però ben sovint feia estades a Saragossa i a Castella, on viatjava en missions diplomàtiques al servei del rei Jaume el Just. Quan comptava aproximadament 50 anys, el 1296, va fundar un convent de monges clarisses i el Santuari de la Mare de Déu de la Serra (Montblanc) on va ingressar-hi fins al 1306. Abans de marxar, però, va donar una imatge italiana policromada de la Verge que encara es pot admirar avui dia. Poc després va morir i va ser enterrada al convent del dominics de Saragossa.

Referències

Bibliografia 
 Grau i Pujol, J. M. et altres. El Centenari de la Coronació Canònica de la Mare de Déu de la Serra, patrona de Montblanc (1906-2006). Història d'una devoció. Valls. Cossetània Edicions, 1996.
 

Dinastia Làscaris
Monjos romans d'Orient
Clarisses
Prínceps
Morts a Saragossa
Nicens
Religiosos turcs
Polítics romans d'Orient
Polítics asiàtics